Paterno (Potenza), gemeente in de Italiaanse provincie Potenza
 Paternò, gemeente in de Italiaanse provincie Catania
 Paterno (film), een Amerikaanse tv-film uit 2018
 Paterno d'Ancona, een plaats in de Italiaanse gemeente Ancona
 Pedro Paterno, een Filipijns revolutionair, schrijver en politicus
 Vicente Paterno, een Filipijns politicus, bestuurder en topman